La detentrice del titolo era Jeļena Ostapenko, ma è stata sconfitta al primo turno da Yanina Wickmayer.
Roberta Vinci si è aggiudicata il torneo, battendo in finale Belinda Bencic per 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Belinda Bencic (finale)
  Roberta Vinci (campionessa)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Ana Ivanović (semifinale)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)

 Anna Karolína Schmiedlová (ritirata per una distorsione alla caviglia)
 Kristina Mladenovic (primo turno) 
 Alizé Cornet (ritirata per un infortunio alla schiena)
 Monica Niculescu (secondo turno)

Qualificate 

  Kateryna Kozlova (quarti di finale)
  Kateřina Siniaková (primo turno)

  Klára Koukalová (primo turno)
  Tamira Paszek (primo turno)

Lucky loser 

  Laura Siegemund (secondo turno)

<li> Patricia Maria Țig (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 Tabellone

St. Petersburg Ladies Trophy 2016